Kuchyně může být:

 kuchyně – místnost nebo technické zařízení, ve které se připravuje jídlo
 černá kuchyně
 školní kuchyně
 nemocniční kuchyně
 polní kuchyně (vojenská)
 táborová kuchyně
 gastronomie – nauka o vaření nebo způsob vaření
 kuchyně podle zemí – způsob, jakým se jídlo připravuje v různých zemích

další významy
 Kuchyně (Herálec) – část obce Herálec v okrese Žďár nad Sázavou

podobné
 Kuchyňa – obec na Slovensku v okrese Malacky

Související články 
 Kuchyňka

Externí odkazy